Кунья:
 Река Кунья, приток Дубны
 Река Кунья, приток Ловати
 Река Кунья, приток Мокрого Изюмца, Изюмский район, Харьковская область, Украина